Евгений (Эжен) Густавович Берман (; 4 ноября 1899, Санкт-Петербург — 22 декабря 1972, Рим) — французский и итальянский .

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге, в семье доверенного Русского торгово-промышленного банка Густава (Гутмана) Лазаревича Бермана и Лидии Борисовны Манасевич, брат художника Леонида Бермана, сводный брат балетоведа и театрального критика Анатолия Шайкевича. Внук основателя первых еврейских училищ в Митаве и Санкт-Петербурге Лазаря Яковлевича Бермана, редактора и издателя еженедельника «Русский еврей»; племянник палестинофила, публициста Вульфа (Василия) Лазаревича Бермана и математика-педагога Савелия Оспиовича Войтинского.

После смерти отца в 1906 году воспитывался в семье отчима — петербургского банкира и коллекционера, присяжного поверенного Ефима Григорьевича Шайкевича. Учился в частных студиях Петербурга. С 1919 года жил в Париже, учился в академии Рансона, среди его учителей были участники творческой группы Наби.

Ранее творчество, в основном, это пейзажи, выполненные в позднесимволистском стиле. Эти работы выставлялись в парижских художественных салонах — Тюильри и Независимых. После поездки в Италию (1922), Евгений Берман увлекся искусством эпохи Возрождения и барокко.

В 1926 году, Евгений, вместе с братом, художником Леонидом Берманом выставляется в галерее Druet (Друэ) (1926), вместе с Павлом Челищевым и другими выпускниками академии Рансона.
На творчество художника оказал влияние Джорджо де Кирико. Выставка в Druet, по декларации участников, должна была открыть новое направление в живописи — неогуманизм. В 1927 году неогуманисты провели выставку в гал. Пьера Лоэба. Участник выставки современного французского искусства в Москве (1928).

Выставлялся в США, в частности в галерее J. Levy.

В 1939 году Е. Берман эмигрировал в США и занялся театром и книжной графикой. Декоратор театров балета. Принял гражданство США. В середине 50-х годов переехал в Италию и остается жить и работать в Риме.

Семья 
Двоюродные братья и сестра — экономист Владимир Войтинский, художница и искусствовед Надежда Войтинская, доктор технических наук, профессор Николай Войтинский, юрист и правовед Иосиф Войтинский, поэт Лазарь Берман.

Литература 
 Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья. Биографический словарь. (Дополнительный тираж с исправлениями). СПб.: Издательство Нотабене. 2000. 716 С.

Примечания

Ссылки 
 http://artinvestment.ru/auctions/1838/biography.html 
 http://www.vremya.ru/2009/167/10/237359.html 
 http://www.maecenas.ru/news/news_a.html?381 
 http://www.galleryofsurrealism.com/FFFF-2005BA.htm 
 http://www.herbertpalmergallery.com/main_pages/artists/berman_works.html 
 http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Berman/151106 
 https://web.archive.org/web/20090822153802/http://www.sullivangoss.com/eugene-berman/#Biography

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Италии
Русские эмигранты первой волны в США